Day One (ER), een aflevering van ER
Day One (Torchwood), een aflevering van Torchwood
Day One (1989), een film uit 1989
Day One (2012), een film uit 2012
Day One (Sarah Slean), een album van Sarah Slean
Day One (band), een Belgische band